Leopold I de Sterke (1025-1043)
Leopold I van Anhalt-Dessau (1693-1747)
Leopold van Baden (1830-1852)
Leopold I van België (1831-1865)
Leopold I van Habsburg (1308-1326)
Keizer Leopold I (1658-1705)
Leopold I van Lippe (1789-1802)
Leopold I van Oostenrijk (markgraaf) (976-994)
Keizer Leopold II, ook Leopold I van Toscane (1747 - 1792)
 F930 Leopold I (1991), een Belgisch fregat